Lauret (Hérault) – comune francese
Lauret (Landes) – comune francese